Coreglia Antelminelli – comune italiano in provincia di Lucca
Coreglia Ligure – comune italiano nella città metropolitana di Genova